Tabou steht für:
 Département de Tabou, ein Departement in der Elfenbeinküste
 Tabou (Fluss), ein Fluss in der Elfenbeinküste
 Le Tabou, ein Jazzclub in Paris
 Flugplatz Tabou, ein Flugplatz in der Elfenbeinküste
 Tabou (Elfenbeinküste), eine Stadt in der Elfenbeinküste
 Tabou (Surfsport), eine Produktmarke im Windsurfsport
 Tabou (Marskrater), ein Marskrater